Miejscowości w USA:
 Blue River – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Summit
 Blue River – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
Gminy w USA:
 Blue River (ang. Blue River Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Hancock
 Blue River (ang. Blue River Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Harrison
 Blue River (ang. Blue River Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Henry
 Blue River (ang. Blue River Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Johnson